Tamás László Hunor (Gyergyószentmiklós, 1988. január 18. –) romániai magyar labdarúgó, a Szolnoki MÁV FC hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatban
2006-ban a Pécsi MFC, 2007 és 2013 között a Szentlőrinc SE labdarúgója volt. 2014 és 2016 között a Vasas játékosa volt, de a 2015–16-os idényben kölcsönben szerepelt a BFC Siófok csapatában. 2016 nyarán a Balmazújváros csapatába szerződött, akikkel kiharcolta az élvonalba jutást, majd a 2017–2018-as szezonban 29 bajnokin két gólt szerzett az újoncként kieső Balmazban. 2018 nyarán a Szombathelyi Haladás igazolta le. 2019. nyarán Szolnokra igazolt.

Statisztika

2020. november 19-én frissítve.

Jegyzetek

Források 

1988-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Román labdarúgók
Romániai magyar sportolók
Labdarúgóhátvédek
A Szentlőrinci AC labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A PMFC labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Haladás labdarúgói
Gyergyószentmiklósiak